В вычислительной технике, адаптер — аппаратное устройство или программный компонент, преобразующий передаваемые данные из одного представления в другое. Представляемыми данными может быть, к примеру, сообщение, отправляемое между разными объектами в приложении, или пакет, передаваемый по сети.

Описание 
В современных персональных компьютерах почти все периферийные устройства используют адаптер для связи с системной шиной, например:
 видеокарта, адаптер дисплея — используется для передачи сигнала к монитору;
 адаптеры универсальной последовательной шины среди прочего для принтеров, клавиатур или «мыши»
 сетевой адаптер, требуемый для подключения к любой сети;
 адаптер контроллера для подключения жёсткого диска или других накопителей.

Концепцию адаптера не следует путать с картой расширения. Вместе с тем, обычно каждая плата расширения является своего рода адаптером, многие другие адаптеры в современных персональных компьютерах встроены в саму материнскую плату.

Адаптер программного компонента — это тип программного обеспечения, которое логически располагается между двумя программными компонентами и устраняет различия между ними.

В программировании, адаптер (шаблон проектирования) — это шаблон проектирования для адаптации одного интерфейса из класса в другой интерфейс, как ожидается пользователем.

Адаптеры ресурсов 
Адаптеры ресурсов используются для извлечения и маршрутизации данных. Они предоставляют доступ к базам данных, файлам, системам сообщений, корпоративным приложениям, и другим источникам и местам назначения данных. Каждый адаптер включает в себя набор команд адаптера, которые могут использоваться для настройки его работы. Команды адаптеры определяют различные очереди и менеджеры управления очередью, определённые сообщения по их идентификатору, определяют наборы сообщений с теми же идентификаторами, дескрипторами сообщений в данных и многое другое.

Упрощённо говоря, адаптеры ресурсов отвечают на вопросы «откуда приходят данные?» и «куда данные направляются?».

Адаптеры ресурсов поставляются во многих интегрированных продуктах, занимающихся преобразованием данных.

См. также 
 Карта расширения
 Мезонинная плата

Ссылки 
 

Шина расширения